Scheemderzwaag (buurtschap)
Scheemderzwaag (waterschap)